Rhines steht für:

 (21727) Rhines, ein Asteroid des Hauptgürtels

Rhines ist der Familienname folgender Personen:

 Jennifer Rhines (* 1974), US-amerikanische Langstreckenläuferin

Siehe auch:
 Reins
 Rains